Looks at Life (c ) — дебютный альбом американского исполнителя народной музыки и кантри Джона Хартфорда.

Об альбоме 
Альбом в значительной степени установил образец для всех его альбомов певца, выпущенных под лейблом «RCA Records» в течение следующих четырёх лет. Компиляция показывает сухое остроумие и превосходную музыкальность, поставленные с тёплым баритоном ведущего исполнителя. Этот альбом, наряду с шестью первыми альбомами Хартфорда были повторно изданы в комплекте с тремя компакт-дисках «twofer» и выпущены под лейблом «Camden Deluxe label» (BMG) в 2002 году, вскоре после смерти музыканта.

Список композиций 
 Все песни написаны Джоном Хартфордом.

Ссылки 
 Официальный сайт Джона Хартфорда

Альбомы 1967 года
Дебютные альбомы 1967 года
Альбомы RCA Records
Альбомы Джона Хартфорда